Szemere György (1863–1930) földbirtokos, író
 Szemere György (1931–2016) orvos-biológus, humángenetikus, egyetemi docens